— первый сингл японской идол-группы HKT48. Вышел в Японии 20 марта 2013 года.

Участницы 
Центр — Мэру Тасима.

Список композиций 
Сингл был издан в 4-х версиях — Type-A (CD+DVD), Type-B (CD+DVD), Type-C (CD+DVD) и в  (CD).

Type-A

Type-B

Type-C

Театральное издание

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Дискография HKT48 на официальном сайте HKT48 
 Дискография HKT48  на официальном сайте Universal Music Japan 

HKT48
Синглы 2013 года
Песни на стихи Ясуси Акимото
Дебютные синглы